Glenodinium са род планктонни протисти от семейство Peridiniaceae.

Видове 
Род Glenodinium включва следните видове:
 Glenodinium abruptum Skvortzov
 Glenodinium aciculiferum Lindemann
 Glenodinium acuminatum Jörgensen
 Glenodinium acutum Apstein
 Glenodinium adax Schilling
 Glenodinium alpestre Chodat
 Glenodinium alpinum Perty
 Glenodinium ambiguum R.H.Thompson
 Glenodinium amphibium Pouchet
 Glenodinium amphiconicum Schiller
 Glenodinium apiculatum Zacharias type S и Ehrenberg type S
 Glenodinium armatum Levander
 Glenodinium attenuatum Cleve-Euler
 Glenodinium australicum Playfair
 Glenodinium bacilliferum Biecheler
 Glenodinium balticum K.M.Levander
 Glenodinium berghii Lernmennann
 Glenodinium bernardinense Chodat & Zender
 Glenodinium berolinense Lindemann
 Glenodinium bieblii Schiller
 Glenodinium bipes Paulsen
 Glenodinium borgei Schiller
 Glenodinium caspicum J.Schiller
 Glenodinium catenatum Lemmermann
 Glenodinium cinctum Ehrenberg
 Glenodinium cohnii Seligo
 Glenodinium compressum Calkins
 Glenodinium compressum Cleve-Euler
 Glenodinium cornifax Schilling
 Glenodinium cosmariiforme Skvortzov
 Glenodinium cristatum Balech
 Glenodinium dangeardii Lemmermann
 Glenodinium danicum Paulsen
 Glenodinium denticulatum Schiller
 Glenodinium dinobryonis Schiller
 Glenodinium divergens Dangeard
 Glenodinium dybowskii Lindemann
 Glenodinium edax Schilling
 Glenodinium ellipsoideum Skvortzov
 Glenodinium elpatiewskyi J.Schiller P и S
 Glenodinium emarginatum Klebs
 Glenodinium eurystomum Harris
 Glenodinium foliaceum F.Stein
 Glenodinium foliaceum var. ponticum Roukhiyajnen
 Glenodinium frigidum Skvortzov
 Glenodinium fungiforme Schiller
 Glenodinium geminum Lindemann
 Glenodinium gessneri Schiller
 Glenodinium glaucum Skvortzov
 Glenodinium guildfordense Lindemann
 Glenodinium gymnodinium Pénard
 Glenodinium gymnodinium var. biscutelliforme Thompson
 Glenodinium gymnodinium var. minutum Szabados
 Glenodinium hallii Freudenthal & Lee
 Glenodinium helicozoster T.M.Harris
 Glenodinium inaequale Chodat
 Glenodinium inconspicuum G.H.Wailes
 Glenodinium inflatum Meunier
 Glenodinium kamptneri Schiller
 Glenodinium kulczynskii Schiller
 Glenodinium lefevrei Lindemann
 Glenodinium Lemmermannii Zacharius
 Glenodinium lenticula Pouchet
 Glenodinium lenticula f. minor Schiller
 Glenodinium lenticulum f. minor J.Schiller
 Glenodinium lenticulum f. asymmetrica Schiller
 Glenodinium leptodermum T.M.Harris
 Glenodinium limos T.M.Harris
 Glenodinium lindemanni Lefèvre
 Glenodinium lomnickii Lindemann
 Glenodinium lomnickii var. splendidum (Wolosz.) Lindemann P
 Glenodinium lomnickii var. wierzejskii (Wolosz.) Lindemann S
 Glenodinium longicorne Diesing
 Glenodinium lubieniensiforme Diwald S
 Glenodinium lubiniensiforme Diwald P
 Glenodinium majale Skvortzov
 Glenodinium maliavkinii Skvortzov
 Glenodinium marinum J.Massart
 Glenodinium mezii Steinecke
 Glenodinium minimum Bachmann S
 Glenodinium minutum Skvortzov P
 Glenodinium mnodinium Pernard C
 Glenodinium monadicum Diesing P
 Glenodinium monense E.C.Herdman
 Glenodinium monensis Herdman
 Glenodinium monotis Biecheler
 Glenodinium mucronatum Conrad
 Glenodinium muriaticum Skuja
 Glenodinium muricatum Skuja
 Glenodinium neglectum Schilling
 Glenodinium obliquum Pouchet
 Glenodinium oculatum Stein
 Glenodinium oculatum var. circulatum Playfair
 Glenodinium ostenfeldii Paulsen
 Glenodinium ovatum Fauré-Fremiet
 Glenodinium palustre Schiller
 Glenodinium pascheri Suchlandt
 Glenodinium paululum Lindernann
 Glenodinium peisonis Schiller
 Glenodinium penardiforme Schiller
 Glenodinium penardii Lemmermann
 Glenodinium pilula Schiller
 Glenodinium planulum Diesing
 Glenodinium polonicum Woloszynska
 Glenodinium polylophum Daday
 Glenodinium pseudostigmosum Skuja
 Glenodinium pulvisculum Stein
 Glenodinium pulvisculum var. oculatum Largaiolli
 Glenodinium pulvisculum var. depressa Virieux
 Glenodinium pulvisculus Stein
 Glenodinium pulvisculus var. oculatum Largajolli
 Glenodinium punctatum T.M.Harris
 Glenodinium punctulatum T.M.Harris
 Glenodinium pusillum Pénard
 Glenodinium pygmaeum Schiller
 Glenodinium quadridens Schiller
 Glenodinium quadridens var. quinquecuspidatum (Massart) Schiller P
 Glenodinium quadridens var. excavatum (Lefèvre) Schiller P
 Glenodinium quadridens var. wildemanii (Wolosz.) Schiller P
 Glenodinium quadridens var. treubii (Lef.) Schiller P
 Glenodinium regulare Massart
 Glenodinium roseolum Schmarda
 Glenodinium rotundatum Skvortzov
 Glenodinium rotundum Schiller
 Glenodinium saeculare J.Schiller
 Glenodinium sanguineum Marchesoni S
 Glenodinium sanguineum Diesing C
 Glenodinium sedans Lindemann P
 Glenodinium sedens Lindemann S
 Glenodinium segriense P.A.Dangeard
 Glenodinium smreczyniense Woloszynska
 Glenodinium sociale Henneguy
 Glenodinium solidum Cleve-Euler
 Glenodinium sphaerum Pouchet
 Glenodinium spiculiferum Schiller
 Glenodinium spinosum Skvortzov
 Glenodinium steinii Lemmermann
 Glenodinium sungariense Skvortzov
 Glenodinium tabulatum Ehrenberg
 Glenodinium triquetrum Ehrenberg
 Glenodinium trochoideum Stein
 Glenodinium turbo Pouchet
 Glenodinium turfosum Skvortzov
 Glenodinium uberrimum Lemmermann
 Glenodinium uliginosum Schilling
 Glenodinium vernale Skvortzov
 Glenodinium viguieri Schiller
 Glenodinium vindobonense Schiller
 Glenodinium viride Skvortzov
 Glenodinium warmingii Bergh

Източници 

Алвеолати